Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Berdych che ha battuto in finale Julian Knowle 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Tomáš Berdych (Campione)
 Julian Knowle (finale)

 Markus Hantschk (quarti di finale)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Assente
 Daniele Bracciali (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2003